Parkkerk (Amsterdam), huidige bestemming Orgelpark
 Parkkerk (Leeuwarden)